Борутта () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.

Население составляет 318 человек (2008 г.), плотность населения составляет 67 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 7040. Телефонный код — 079.

В коммуне 29 июня особо поминается святой апостол Пётр.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.borutta.ss.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/